Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Jantos – polski inżynier mechanik, nauczyciel akademicki
 Małgorzata Jantos – polska samorządowiec